Ez a lap az Időről időre című televíziós sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Források 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái